Il doppio del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Noam Behr e Jonathan Erlich 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Lorenzo Manta (primo turno)
 Noam Behr /  Jonathan Erlich (finale)

 Irakli Labadze /  Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Marcus Hilpert (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2001